Инновация:

 Инновация — внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком.
 Инновация — Государственная премия в области современного искусства.